Beets ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Beets (* 1966), niederländischer Jazzbassist
 Nicolaas Beets (1814–1903), niederländischer Theologe und Schriftsteller
 Peter Beets (* 1971), niederländischer Jazzpianist
 Piet Beets (1900–1996), niederländischer Radrennfahrer
 Tinker Beets (* 1941), simbabwischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Beetz